Нуньес (, ) — романская фамилия и топоним.

Патроним 
 Муньо Нуньес (? — после 910) — граф Кастилии (ок. 899—901 и 904— ок. 909), сеньор Амайи и Кастрохериса.
 Гутьер Нуньес (? — после 935) — граф Бургоса (926?—931) и Кастилии (ок. 929—931).

Фамилия 
 Нуньес, Алейда (род. 1981) — мексиканская актриса.
 Нуньес Фейхоо, Альберто (род. 1961) — испанский политический деятель, председатель Хунты Галисии (2009—2022).
 Нуньес, Антонио (род. 1979) — испанский футболист, полузащитник.
 Нуньес Хименес, Антонио (1923—1998) — кубинский революционер, географ и дипломат.
 Нуньес, Архенис (род. 1981) — доминиканский боксёр.
 Нуньес Вела, Бласко (1490—1546) — первый вице-король Перу.
 Нуньес де Бальбоа, Васко (1475—1519) — испанский конкистадор, первым из европейцев вышедший на берег Тихого океана.
 Нуньес, Виктор (род. 1980) — коста-риканский футболист.
 Нуньес, Виктор (род. 1945) — американский режиссёр.
 Нуньес, Даниэль (род. 1958) — кубинский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1980 года, неоднократный чемпион мира.
 Нуньес, Дарвин (род. 1999) — уругвайский футболист, нападающий.
 Нуньес, Девин (род. 1973) — американский политик.
 Нуньес де Авенданьо, Диего (? — 1607) — испанский чиновник, временно исполнявший обязанности вице-короля Перу.
 Нуньес, Дом (род. 1995) — американский бейсболист.
 Нуньес, Жилсон (род. 1946) — бразильский футбольный тренер.
 Нуньес, Карлос Родриго (род. 1992) — уругвайский футболист, нападающий.
 Нуньес, Кристофер (род. 1997) — коста-риканский футболист, полузащитник.
 Нуньес Тельес, Карлос (1951—1990) — никарагуанский политический и военный деятель.
 Нуньес, Лоран (род. 1964) — французский полицейский и политик.
 Нуньес, Луис Херардо (род. 1961) — венесуэльский актёр.
 Нуньес, Максимильяно (род. 1986) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Нуньес-Яновский, Мануэль (род. 1942) — испанский архитектор, урбанист, член Королевской академии изящных искусств Испании.
 Нуньес, Марианела (род. 1982) — артистка балета аргентинского происхождения, прима-балерина Королевского балета (Лондон).
 Нуньес де Прадо, Мигель (1882—1936) — испанский военачальник, генерал.
 Нуньес де Санабриа, Мигель (1645 или 1646—1729) — вице-король Перу (1705—1707 и в 1710).
 Нуньес, Паола (род. 1978) — мексиканская актриса.
 Нуньес, Паулу (род. 1971) — бразильский футболист.
 Нуньес, Рамон (род. 1985) — гондурасский футболист, полузащитник.
 Нуньес Моледо, Рафаэль (1825—1894) — колумбийский консервативный политик и государственный деятель, юрист, писатель, журналист.
 Нуньес, Ричард (род. 1976) — уругвайский футболист.
 Нуньес, Унаи (род. 1997) — испанский футболист, защитник.
 Нуньес, Фелипе (род. 1979) — венесуэльский футболист.
 Нуньес, Хорхе (род. 1978) — парагвайский футболист.
 Нуньес, Хосе (1800—1880) — центральноамериканский политик.
 Нуньес, Хосеп Луис (1931—2018) — президент футбольного клуба «Барселона» (1978—2000).
 Нуньес, Хосиэль (род. 1993) — панамский футболист.
 Нуньес, Хуан Карлос (род. 1983) — мексиканский футболист.
 Нуньес, Эктор (1936—2011) — уругвайский футболист и тренер.
 Нуньес Сеговия, Эктор (род. 1992) — чилийский футболист.
 Нуньес Портуондо, Эмилио (1898—1978) — кубинский политический деятель, премьер-министр Кубы (1958).
 Нуньес, Эрнан (1475—1553) — испанский учёный, гуманист, переводчик, профессор риторики.
 Нуньес, Факундо (род. 2006) — уругвайский футболист.
 Нуньес, Франсиско (1904—2018) — испанский долгожитель.
 Нуньес, Эслинда — кубинская актриса и танцовщица.

Двойная фамилия 
 Агилера Нуньес, Хуан (род. 1985) — испанский футболист.
 Акунья Нуньес, Хуан Виталио (1925—1967) — кубинский военный деятель, один из активных участников Кубинской революции.
 Гонсалес Нуньес, Ньюрка (род. 1977) — кубинская флейтистка и кларнетистка.
 Кабальеро Нуньес, Луис (1962—2005) — парагвайский футболист, центральный защитник футбольного клуба «Депортиво Мандию» и сборной Парагвая.
 Риего-и-Нуньес, Рафаэль (1784—1823) — испанский генерал, либеральный политик.

Топоним 
 Нуньес — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. 
 Касас-де-Хуан-Нуньес — муниципалитет в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча, провинция Альбасете, Испания.
 Уэтамо-де-Нуньес — город и муниципалитет в штате Мичоакан, Мексика.
 Фернан-Нуньес — населённый пункт и муниципалитет в составе автономного сообщества Андалусия, провинция Кордова, Испания.

Прочее 
 Лёгкие крейсера типа «Мендес Нуньес» — тип лёгких крейсеров испанского военно-морского флота.

См. также 
  — бразильская фамилия.
  — португальская фамилия.
  — бразильская фамилия.